Красивское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Красивское сельское поселение — входит в Инжавинский район Тамбовской области
 Красивское сельское поселение — входит в Мичуринский район Тамбовской области
 Красивское сельское поселение — входит в Токарёвский район Тамбовской области